Jan Tabor oder Jan Tábor ist der Name folgender Personen:

* Jan Tabor (Publizist) (1944–2021), österreichischer Kulturpublizist und Architekturkritiker
 Jan Tábor (* 1963), deutsch-tschechischer Eishockeyspieler